Социалистическата народна партия () е лява екосоциалистическа политическа партия в Дания.

Тя е основана през 1959 година, когато се отделя от Датската комунистическа партия. През 70-те години постепенно се преориентира към екологичните каузи, макар че запазва някои от радикалните си социалистически възгледи. На изборите през 2011 година партията губи 1/4 от местата си в парламента, но става една от партиите в лявоцентристкото коалиционно правителство на Хеле Торнинг-Шмит, което е и нейното първо участие в управлението. През 2015 година получава 4% от гласовете и 7 депутатски места.

Изборни резултати

Парламент 

Социалистически партии
Политически партии в Дания
Основани в Дания през 1959 година